Die Communauté d’agglomération Roissy Pays de France ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération in den Départements Val-d’Oise und Seine-et-Marne der Region Île-de-France. Sie wurde am 9. November 2015 gegründet und umfasst 42 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Roissy-en-France. Die Besonderheit liegt in der Département-übergreifenden Struktur der Gemeinden.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2016 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen Communauté d’agglomération Roissy Porte de France und Communauté d’agglomération Val de France. Weiters schlossen sich 17 Gemeinden aus dem Département Seine-et-Marne an, die zuvor in der Communauté de communes Plaines et Monts de France organisiert waren.

Mitgliedsgemeinden

Einzelnachweise 

Communauté d’agglomération im Département Val-d’Oise
Gemeindeverband im Département Seine-et-Marne
Gegründet 2015